(« printemps » en anglais) peut faire référence à :

Musique 
 Spring, un titre du groupe de métal allemand Rammstein, tiré de l'album Rosenrot
 Spring, un EP du groupe Larkin Poe

Cinéma 
 Spring, un film américain réalisé par Justin Benson et Aaron Moorhead en 2014
Spring, un film d'animation réalisé en 2019 par Andy Goralczyk

Informatique 
 Spring, un framework open source Java
 Spring, un moteur de jeu de stratégie en temps réel

Patronyme 
 Antoine Spring (1814-1872), médecin et botaniste belge d'origine bavaroise
 Walthère Spring (1848-1911), chimiste belge
 Michael Spring (1879-1970), athlète américain ;
 Sherwood Clark Spring (1944-), astronaute américain
 Michelle Spring (1947-), femme de lettres canadienne, auteure de roman policier
 Justin Spring (1984-), gymnaste américain
 Christopher Spring (1984-), bobeur canadien

Autres 
 Spring est une ville du Texas.
 Spring est un gratte-ciel situé à Austin (Texas) (États-Unis)

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais